Vania King e Monica Niculescu erano le detentrici del titolo ma King ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Niculescu ha fatto coppia con Simona Halep, ma le due sono state sconfitte al primo turno da Natela Dzalamidze e Veronika Kudermetova.

In finale Andrea Sestini Hlaváčková e Peng Shuai hanno sconfitto Ioana Raluca Olaru e Ol'ha Savčuk con il punteggio di 6–1, 7–5.

Teste di serie 

  Raquel Kops-Jones /  Xu Yifan (ritirate, semifinale)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Peng Shuai (campionesse)

 Ioana Raluca Olaru /  Ol'ha Savčuk (finale)
 Simona Halep /  Monica Niculescu (primo turno)

Wildcard 

  Duan Yingying /  Wang Qiang (primo turno)

 Ma Shuyue /  Zhang Kailin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Shenzhen Open 2017